

Codici 
 ven – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua venda
 VEN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Venezuela

Geografia 
 Ven – località del comune di Heeze-Leende (Paesi Bassi)
 Ven – località del comune di Veghel (Paesi Bassi)
 Ven – isola della Svezia

Musica 
 Vên – album degli Eluveitie del 2003

Pagine correlate 
 Van de Ven